
Арбат — многозначный термин.

Топоним 
 Арбат — улица в Москве.
 Арбат — район Москвы.
 Арбат — бывший посёлок в Свердловской области.
 Арбат () — село в Араратской области, Армения.
 Арбат — село в остане Восточный Азербайджан, Иран.

Фамилия 
 Арбат, Юрий Андреевич (12 августа 1905—1970) — русский и советский этнограф и писатель, исследователь северной росписи.

Имя собственное 
 «Арбат» — московский мини-футбольный клуб, существовавший в 2002—2006 годах.
 «Арбат» — ресторан, культурно-развлекательный центр в Москве.
 «Арбат» — собственное название минивэна «Москвич-2139», созданного на АЗЛК в единственном экземпляре.

См. также 
 Арабат
 Арба (значения)
 Арбатец
 Арбатец (сквер)
 Арбатская улица
 Арбаты
 Новый Арбат